Појам Вилијам IV може да се односи на:
 Вилијам IV Аквитански
 Вилијам IV од Уједињеног Краљевства, краљ Уједињеног Краљевства и Хановера од 1830. до 1837
 Вилијам IV, војвода баварски
 Вилијам IV Орански
 Вилијам IV Тулуски
 Вилијам IV од Невера